Samuelsen ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung  
Samuelsen ist ein patronymisch gebildeter dänischer und norwegischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Samuel“. Die schwedische Form des Namens ist Samuelsson.

Namensträger 
 Alf Ivar Samuelsen († 2014), norwegischer Politiker
 Anders Samuelsen (* 1967), dänischer Politiker
 Andrass Samuelsen (1873–1954), färöischer Politiker
 Bjørt Samuelsen (* 1965), färöische Politikerin (Tjóðveldisflokkurin), Mitglied des Folketing
 Eilif Samuelsen (* 1934), färöischer Politiker des Sambandsflokkurin sowie Minister der Färöer
 Eyðgunn Samuelsen (* 1959), färöische Politikerin
 Frank Samuelsen (1870–1946), norwegischer Ruderer
 Georg Lindenskov Samuelsen (1910–1997), färöischer Journalist und Zeitungsredakteur
 Hans Pauli Samuelsen (* 1984), färöischer Fußballspieler
 Johan Samuelsen (* 1872), grönländischer Landesrat
 Jone Samuelsen (* 1984), norwegischer Fußballspieler
 Laila Samuelsen (* 1976), norwegische Singer-Songwriterin
 Martin Samuelsen (* 1997), norwegischer Fußballspieler
 Peter Grønvold Samuelsen (* 1960), grönländischer Politiker (Siumut), Unternehmer und Lehrer
 Símun Eiler Samuelsen (* 1985), faröischer Fußballspieler
 Trygvi Samuelsen (1907–1985), färöischer Politiker des Sambandsflokkurin

Siehe auch 
 Samuelson 

Familienname
Dänischer Personenname
Norwegischer Personenname